Parco Papa Giovanni Paolo II – Parco pubblico di Milano
Parco Papa Giovanni Paolo II – Parco pubblico di Piacenza